Charles Brooke ist der Name folgender Personen:

* Charles Brooke (Mediziner) (1804–1879), britischer Chirurg und Erfinder 
 Charles Johnson Brooke (1829–1917), britischer Weißer Raja von Sarawak
 Charles Vyner Brooke (1874–1963), britischer Weißer Raja von Sarawak